45-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 3 по 12 октября 2014 года в Наньнине (КНР).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Gymn Forum: World Championships Results

2014
Спортивная гимнастика
Октябрь 2014 года
Международные соревнования по гимнастике в Китае
Чемпионаты мира в Китае
Наньнин